Kinect Sports — спортивная видеоигра, разработанная компанией Rare и выпущенная Microsoft Game Studios для Xbox 360. Игра использует сенсор Kinect. Была выпущена в Северной Америке, Европе, Австралии и Японии в ноябре 2010 года, одновременно со стартом продаж сенсора Kinect.

Игра представляет собой совокупность шести спортивных симуляторов и восьми мини-игр. В спортивные симуляторы входят: Боулинг, Бокс, Лёгкая атлетика (Спринт, метание копья, прыжки в длину, метание диска, бег с препятствиями), Настольный теннис, Пляжный волейбол и футбол. Стоя перед сенсором Kinect, игроки соревнуются имитируя действия из реальной жизни.

Игра получила положительные отзывы от критиков и была продана тиражом более 3-х миллионов экземпляров (по состоянию на апрель 2011 года). Сиквел к игре, Kinect Sports: Второй сезон, разработанный BigPark и Rare, был выпущен в октябре 2011 года. Вместе с продолжением Kinect Sports, 18 сентября 2012 года была выпущена версия Kinect Sports: Ultimate Collection объединяющая игры, представленные в Kinect Sports и Kinect Sports: Второй сезон с дополнительным бонусным контентом.

Геймплей 

Все шесть видов спорта поддерживают мультиплеер, как локально, так и онлайн. Игроки представлены в игре их аватаром Xbox Live. С помощью сенсора Kinect движения тела и жесты игрока отслеживаются. Благодаря этому нет необходимости использовать игровой контроллер.

Доступные игры 

Боулинг представлен в виде трёх полос (независимо от числа игроков, бросок возможно сделать только на одной полосе). Игрокам необходимо по очереди бросить шар с целью сбить все кегли. В качестве мини-игр в боулинге представлены:
 сбить заранее выставленные комбинации кеглей с одного удара
 сбить как можно большее количество кеглей за определённое время

Бокс — необходимо наносить противнику удары, сократив его полосу жизни до минимума. При игре с компьютером противник может упасть либо продолжить битву. При игре с партнёром, побеждённый имеет возможность за счёт несложной мини-игры получить дополнительную энергию на продолжение битвы.

Лёгкая атлетика. Пять соревнований объединённых в единый цикл. Необходимо пробежать спринт, метнуть копьё, прыгнуть в длину, метнуть диск и осуществить бег с препятствиями.

Настольный теннис. Управляя персонажем, необходимо с помощью комбинаций подкрутки или сильного удара заставить противника совершить ошибку и пропустить мячик. Игра идёт до 11 очков, в случае если у проигравшего 10 очков, назначается дополнительный раунд с целью, чтобы разница между победителем и побеждённым была не менее двух очков.

Футбол. Возможно сыграть как игроком на поле так и вратарём. Мини-игры в футбол:
 Забросить мяч в ворота в определённую точку.
 Отбить мяч, будучи вратарём.

Пляжный волейбол. Игрок с участием компьютера в качестве помощника или второго игрока должен забить 3 мяча за сетку противника. Мини-игры в пляжный волейбол:
 Стараться избегать летящих предметов.
 Ловить мяч определёнными частями тела.

Обзоры 
Игра получила положительные отзывы. Редактор из IGN дал 8/10, GameSpot дал 7,5/10 и X-Play дал 4/5 баллов.

Кроме того, были представлены следующие рейтинги:

 GamePro — 70 %
 Xbox Dynasty — 90 %
 4Players — 70 %
 Metacritic — 72 %

Награды 
Kinect Sports выиграла награду «Семейная игра года» от BAFTA и была номинирована на 5 других наград, включая the Golden Joystick Award for Best Sports Game Award of 2011.

Примечания

Ссылки 
 Kinect Sports в Xbox Live
 Kinect Sports на xbox.com
 Kinect Sports на Rare

Игры для Xbox 360
Игры только для Xbox 360
Компьютерные игры, изданные Xbox Game Studios
Компьютерные игры 2010 года
Компьютерные игры, разработанные Rare
Компьютерные игры — лауреаты премии BAFTA Games